Bloodhound hace referencia a varios artículos:

 Bloodhound o Perro de San Huberto, raza canina.
 Bloodhound SSC, coche supersónico.
 Bloodhound Gang, grupo de música alternativa estadounidense.